Die If Stockholm Open 2017 waren ein Tennisturnier, das vom 16. bis 22. Oktober 2017 in Stockholm stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2017 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Moskau der Kremlin Cup sowie in Antwerpen die European Open gespielt. Die If Stockholm Open zählten zur Kategorie ATP World Tour 250.

Titelverteidiger waren Juan Martín del Potro im Einzel sowie die Paarung Elias Ymer und Mikael Ymer im Doppel.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 28 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die vier topgesetzten Spieler im Einzel erhielten jeweils ein Freilos in der ersten Runde.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 14. bis 15. Oktober 2017 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Dazu kam ein Lucky Loser.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Die Beträge für den Doppelbewerb gelten je Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 183 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 209 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 177 kB)

ATP World Tour 2017
Tennisturnier in Stockholm